VDR oder VdR steht als Abkürzung für:
 Nordvietnam, historischer ISO-3166-1-Code
 Verband der deutschen Rauchtabakindustrie
 Verband der Requisiteure
 Verband Deutscher Radrennveranstalter
 Verband Deutscher Realschullehrer
 Verband Deutscher Reeder
 Verband Deutscher Reklamefachleute
 Verband Deutscher Rentenversicherungsträger
Verein Deutscher Rosenfreunde
 Vereinigung deutscher Restauratorenverbände, siehe Verband der Restauratoren
 Verkehrsgemeinschaft Donau-Ries
 
 englisch für Festplattenrekorder
 ein Linux-Software, siehe Video Disk Recorder
 Virtual Data Room, siehe Digitaler Datenraum
 Vitamin-D-Rezeptor 
 Voltage Dependent Resistor, spannungsabhängiger Widerstand, siehe Varistor
 Voyage Data Recorder, Schiffsdatenschreiber

Abkürzung